Quincerot (Côte-d'Or) - gemeente in het Franse departement Côte-d'Or regio Bourgogne-Franche-Comté
 Quincerot (Yonne) - gemeente in het Franse departement Yonne regio Bourgogne-Franche-Comté